в технике
 Система глобального позиционирования
 Система динамического позиционирования
 Система внутреннего позиционирования
 Особенность-ориентированное позиционирование (ООП, англ. FOP — feature-oriented positioning) — способ прецизионного перемещения зонда сканирующего микроскопа

 Позиционирование нуклеосом в биологии

 Позиционирование на рынке в экономике
 Конкурентное позиционирование

См. также 
 Сервопривод